— кладбище в квартале Сакамото (Ураками), в Нагасаки, в Японии.

Кладбище для иностранцев было основано в 1888 году, после закрытия старого кладбища недалеко от международного квартала в Нагасаки. Ныне оно находится в ведении городских властей.

Новый квартал Син-Сакамото был основан в 1903 году и находится через улицу от кладбища. В Сакамото также находится участок еврейского кладбища и участок с могилами французских военных и вьетнамских рабочих, погибших во время Боксёрского восстания.

Известные захоронения 
 Томас Блейк Гловер, торговец и его сын Томисабуро Кураба;
 Зигмунд Лесснер, торговец и основатель первой синагоги в Японии
 Такаси Нагаи, врач, «святой из Ураками» и его жена Мидори Нагаи.

Примечания 

Культовые сооружения Нагасаки
Кладбища Японии
1888 год в Японии